Cette page contient les pages d'homonymie de Perron, Du Perron, Duperron, Dupéron et Duperon.

Un perron est un petit escalier de pierre devant l'entrée principale d'un bâtiment (voir aussi les images de perrons sur Commons).

Un perron est aussi un monument symbolisant l'autonomie de certaines villes de l'ancienne principauté épiscopale de Liège et la justice de son prince-évêque.

Patronyme

Forme Perron et du Perron 

 Alex Perron (1971-), humoriste québécois.
 Célia Perron (1997-), athlète française.
 
 Claude Perron (1966-), comédienne française.
 Clément Perron (1929-1999), scénariste, réalisateur, producteur de cinéma québécois.
 David Perron (1988-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Denis Perron (1938-1997), homme politique canadien.
 Edgar du Perron (1899-1940), poète et écrivain néerlandais.
 Ego Perron (1967-), homme politique italien.
 François Perron (-), danseur, chorégraphe et professeur français de ballet,
 Georges Perron (1925-2021), évêque catholique français.
 Gérard Perron (1920-1981), homme politique canadien.
 Gilles A. Perron (1940-), homme politique canadien.
 Hector Perron de Saint-Martin (1789-1849), général piémontais, président du conseil des ministres.
 Jacques Davy du Perron (1556-1618), poète et diplomate français.
 Jacques Le Noël du Perron ( 1590-1649), évêque catholique français.
 Jean Davy du Perron (1565-1621), archevêque français.
 
 Jean-Jacques Perron (1935-1978), homme politique français.
 Joseph-Léonide Perron (1872-1930), avocat et homme politique canadien.
 Louis Perron (1844-1916), éditeur et écrivain français ayant vécu au Canada.
 Marguerite Castillon du Perron (-), écrivaine française.
 Marie-Chantal Perron (1967-), actrice québécoise.
 Marie-Ève Perron ( 1979-), actrice et écrivaine québécoise. 
 Marie-Louise Perron, une activiste canadienne, figure de la communauté autochtone de la région d'Ottawa ;
 Maurice Perron (1924-1999), photographe québécois.
 
 Oskar Perron (1880-1975), mathématicien allemand.
 Philipp Perron (1840-1907), sculpteur et décorateur allemand.
 Pierre Cuillier-Perron (1753-1834), militaire français.
 Raymond du Perron de Maurin (1902-1946), journaliste et collaborateur français durant l'Occupation.
 Robert Perron (1915-1982), homme politique canadien.
 Roger Perron (1926-2021), psychologue clinicien et psychanalyste français.
 Thalour du Perron, (), gouverneur français de Plaisance sur l'île de Terre-Neuve.
 Yves Perron (-), homme politique canadien.

Forme Duperron 

famille
 famille Anisson-Duperron, une famille d'imprimeurs originaire de Lyon, anoblie en 1670 ;

personnalités
 Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805), indianiste et un traducteur français ;
 Georges Duperron (1877-1934), le fondateur du football et du mouvement olympique en Russie ;
 Roger-Léon Anisson-Duperron (1829-1908), un homme politique français ;
 Louis-Adrien Duperron de Castera (1705-1752), un traducteur et auteur dramatique français.

Forme Dupéron 

 Alexandre-Jacques-Laurent Anisson, dit Alexandre-Jacques-Laurent Anisson-Dupéron (1776-1852), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Étienne-Alexandre-Jacques Anisson, dit Étienne-Alexandre-Jacques Anisson-Dupéron (1749-1794), directeur de l'imprimerie royale français.

Forme Duperon 

 Grosse-Duperon (1838-1924), né Albert Grosse-Duperon, historien français.

Toponyme 

 Le Perron, une commune française, située dans le département de la Manche ;
 Saint-Gervais-du-Perron, une commune française, située dans le département de l'Orne ;
 Saint-Aubin-du-Perron, une commune française, située dans le département de la Manche ;
 passage du Perron, une voie de Paris ;
 rivière Perron, un affluent du ruisseau Milot, coulant dans Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Voir aussi 

 Théorème de Perron-Frobenius, en algèbre linéaire et en théorie des graphes.
 Famille Anisson-Duperron, imprimeurs français. 
 Test de Phillips-Perron, en statistique.
 Formule de Perron, en théorie analytique des nombres.
 Éditions du Perron, à Liège (Belgique).
 Normick Perron, entreprise canadienne.
 Château du Grand Perron et le château du Petit Perron, dans la métropole de Lyon.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France